Mojon ist der Familienname folgender Personen:

 Benedetto Mojon (1784–1849), Physiologe
 Benoît Mojon, französischer Wirtschaftswissenschaftler
 Daniel Mojon (* 1963), Schweizer Augenarzt
 Luc Mojon (1925–2011), Schweizer Kunsthistoriker